Childs Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Childs Mountain (Arizona)	
 Childs Mountain (Vermont)